Гуальтьери, иначе Гвальтьери () — итальянская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Гуальтьери, Давиде (род. 1971) — сан-маринский футболист.
 Гуальтьери, Паоло Рокко (род. 1961) — итальянский священнослужитель.
 Гуальтьери, Роберто (род. 1966) — итальянский историк и политик.

Топоним 
 Гуальтьери —  муниципалитет в Италии, в провинции Реджо-нель-Эмилия области Эмилия-Романья.
 Гуальтьери-Сикамино — коммуна в Италии, в регионе Сицилия провинции Мессина.